Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1974 – ósme mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF będący jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do IO 1976. Odbył się w dniach 28 lutego – 10 marca 1974 roku w NRD. Tytuł zdobyty w 1970 roku obroniła reprezentacja Rumunii zdobywając swój czwarty tytuł mistrza świata.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek - fazy zasadniczej z zaliczeniem wyników meczów między tymi drużynami. Zespoły z grup A i B  utworzyły grupę I, zaś zespoły z grup C i D utworzyły grupę II. Zespoły, które zajęły w grupach 3. miejsca zagrały o miejsca 9-12.
Zwycięzcy grup I i II zagrali o 1. miejsce; drużyny, które zajęły drugie miejsca zagrały o 3. miejsce. Drużyny z następnych miejsc - zagrały kolejno o 5. i o 7. miejsce.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 9–12

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Rumunia
Skład: Alexandru Dinca, Stefan Orban, Corneliu Penu, Stefan Birtalan, Liviu Bota, Adrian Cosma, Marin Dan, Christian Gatu, Mircea Grabovschi, Roland Gunesch, Gavril Kicsid, Ghita Licu, Mircea Stef, Werner Stöckl, Constantin Tudosie, Radu VoinaTrener: Nicolae Nedef

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1974
1974 w sporcie
Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1974 w Niemczech